Resultats del Gran Premi del Pacífic de Fórmula 1 de la temporada 1994, disputat al Circuit de TI, Okayama el 17 d'abril del 1994.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 10. 218

 Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 14. 023 (a la volta 10)

 Va ser el primer podi de Rubens Barrichello i els primers punts aconseguits per Heinz-Harald Frentzen

Referències 
 

Pacífic
1994